Список гор Кореи:

А 
 Амисан — ()

В 
 Ванбансан — ()
 Вантхэксан — ()
 Варёнсан — ()
 Вольчхульсан — ()
 Вораксан — ()

И 
 Ибамсан — ()
 Ирвольсан — ()

Й 
 Йонбонсан — ()
 Йондусан — ()
 Йонёпсан — ()
 Йонинсан — ()
 Йонмасан (Кёнгидо) — ()
 Йонмасан (Чечхон) — ()
 Йонмунсан — ()
 Йочхвисан — ()
 Йончхуксан — ()
 Йонхвасан — ()

К 
 Кадоксан — ()
 Каджисан — ()
 Какхосан — ()
 Какхвасан — ()
 Кальгисан — ()
 Камаксан (Вонджу) — ()
 Камаксан (Пхаджу) — ()
 Канвольсан — ()
 Канчхонсан — ()
 Карисан — ()
 Каривансан — ()
 Каясан — ()
 Кванаксан — ()
 Квангёсан — ()
 Квандоксан (Канвондо) — ()
 Квандоксан (Чхунчхон-Намдо) — ()
 Кванымсан — ()
 Кебансан — ()
 Кегвансан — ()
 Кеджоксан — ()
 Кемёнсан — ()
 Керёнсан (Коджедо) — ()
 Керёнсан (Конджу) — ()
 Кибэксан — ()
 Кодонсан — ()
 Кодэсан — ()
 Комдансан — ()
 Конджаксан — ()
 Кондоксан — ()
 Корэсан — ()
 Кубёнсан — ()
 Кубонсан — ()
 Кувольсан — ()
 Куджольсан — ()
 Кукманбон — ()
 Кунамусан — ()
 Кунджасан — ()
 Курёнсан — ()
 Кухаксан — ()
 Кхальбонсан — ()
 Кымбёнсан — ()
 Кымвонсан — ()
 Кымгансан — ()
 Кымджонсан — ()
 Кыммульсан — ()
 Кымосан — ()
 Кымсан — ()
 Кымсусан — ()
 Кэинсан — ()
 Кэксан — ()

М 
 Мадэсан — ()
 Маисан — ()
 Манисан (Кёнхва) — ()
 Манисан (Йонволь) — ()
 Мёнджисан — ()
 Мёнсонсан — ()
 Мёраксан — ()
 Минджуджисан — ()
 Миндунсан — ()
 Мирыксан — ()
 Моаксан — ()
 Мугапсан — ()
 Мудынсан — ()
 Мухаксан — ()
 Мэбонсан (Йонволь) — ()
 Мэбонсан (Капхён) — ()
 Мэхвасан — ()

Н 
 Нагёнсан — ()
 Наккасан — ()
 Намбёнсан — ()
 Намдогюсан — ()
 Намсан (Кёнджу) — ()
 Намсан (Сеул) — ()
 Намхансан — ()
 Нведжонсан — ()
 Ночхусан — ()
 Нэджансан — ()
 Нэёнсан — ()

О 
 Обисан — ()
 Обонсан — ()
 Одэсан — ()
 Оккапсан — ()
 Ососан — ()

П 
 Пальгёсан — ()
 Панамсан — ()
 Панджансан — ()
 Пантхэсан — ()
 Парэбон — ()
 Пёкпансан — ()
 Пёнсан — ()
 Писыльсан — ()
 Побэсан — ()
 Помунсан — ()
 Понминсан — ()
 Понхвасан — ()
 Порёнсан — ()
 Пукпависан — ()
 Пукпэсан — ()
 Пукхансан — ()
 Пульгоксан — ()
 Пурамсан — ()
 Пхальгаксан — ()
 Пхальгонсан (Йончхон) — ()
 Пхальгонсан (Сосан) — ()
 Пхальгонсан (Хончхон) — ()
 Пхальгонсан (Чансу) — ()
 Пхарёнсан — ()
 Пхоамсан — ()
 Пхоксан — ()
 Пэбонсан — ()
 Пэгаксан — ()
 Пэгамсан — ()
 Пэгунсан (Вонджу) — ()
 Пэгунсан (Кванян) — ()
 Пэгунсан (Пхёнчхан) — ()
 Пэгунсан (Хвачхон) — ()
 Пэгунсан (Чансу) — ()
 Пэкмасан — ()
 Пэкпёнсан — ()
 Пэктоксан — ()
 Пэктусан — ()
 Пэксоксан — ()
 Пэкхвасан (Йондон) — ()
 Пэкхвасан (Квесан) — ()
 Пэкхвасан (Чхунчхон-Намдо) — ()

С 

 Саджасан — ()
 Самаксан — ()
 Самёнсан — ()
 Самсонсан — ()
 Саряндо Чирисан — ()
 Сикчансан — ()
 Синбульсан — ()
 Содэсан — ()
 Собэксан — ()
 Соёсан — ()
 Сокпёнсан — ()
 Сольбонсан — ()
 Сонбаусан — ()
 Сонгаксан — ()
 Соннёнсан — ()
 Соннисан — ()
 Сонсусан — ()
 Сонунсан — ()
 Сонджарён — ()
 Сораксан — ()
 Сорисан — ()
 Соунсан — ()
 Судосан — ()
 Сураксан — ()
 Сурисан — ()
 Сындусан — ()

Т 
 Тальмасан — ()
 Тансоксан — ()
 Тараксан — ()
 Тобонсан — ()
 Тогхансан — ()
 Тогюсан — ()
 Тоджансан — ()
 Тодырамсан — ()
 Токкосан — ()
 Токтхэсан — ()
 Тонаксан — ()
 Тонсан — ()
 Томачхибон — ()
 Томёнсан — ()
 Тораксан — ()
 Турюнсан — ()
 Тундоксан — ()
 Тутхасан — ()
 Тхэбэксан — ()
 Тхэхвасан — ()
 Тынгоксан — ()
 Тэамсан — ()
 Тэгымсан — ()
 Тэдоксан — ()
 Тэдунсан — ()
 Тэмисан — ()
 Тэхаксан — ()
 Тэясан — ()

У 
 Удусан — ()
 Унаксан — ()
 Унгильсан — ()
 Ундальсан — ()
 Унджансан — ()
 Унмунсан — ()
 Унмусан — ()

Х 
 Хаккасан — ()
 Халласан — ()
 Хамбэксан — ()
 Ханнасан — ()
 Хасольсан — ()
 Хёнсонсан — ()
 Хвааксан — ()
 Хвавансан — ()
 Хванаксан — ()
 Хванджансан — ()
 Хванджонсан — ()
 Хванмэсан — ()
 Хвансоксан — ()
 Хваясан — ()
 Хыйнбонсан — ()
 Хыйянсан — ()
 Хэхёпсан — ()

Ч 
 Чанансан — ()
 Чаннаксан — ()
 Чаннёнсан — ()
 Чансан — ()
 Чиннаксан — ()
 Чирисан — ()
 Чогесан — ()
 Чонджасан (Канвондо) — ()
 Чонджасан (Кёнгидо) — ()
 Чонхёнсан — ()
 Чорёнсан — ()
 Чохансан — ()
 Чувансан — ()
 Чугымсан — ()
 Чунвонсан — ()
 Чунмисан — ()
 Чухыльсан — ()
 Чуыпсан — ()
 Чхвисосан — ()
 Чхиаксан — ()
 Чхильбосан — ()
 Чхильгапсан — ()
 Чхонгвансан — ()
 Чхонгесан (Пхочхон) — ()
 Чхонгесан (Сеул) — ()
 Чхонгесан (Янпхён) — ()
 Чхондынсан (Ванджу) — ()
 Чхондынсан (Чхунджу) — ()
 Чхонмасан — ()
 Чхоннянсан — ()
 Чхоноксан — ()
 Чхонсонсан — ()
 Чхонтхэсан — ()
 Чхонхвансан — ()
 Чхонхвасан — ()
 Чхувольсан — ()
 Чхуннясан — ()
 Чэамсан — ()
 Чэяксан — ()

Ы 
 Ынбонсан (Самчхок) — ()
 Ынбонсан (Хончхон) — ()

Я 
 Янджасан — ()



Горы Республики Корея
Горы КНДР